Calbiochem Biochemicals — американська філія компанії Мерк Кгаа.

У 1958 році компанія була організована в Лос-Анджелесі. У 1995 році вона придбала іншу американську компанію — Oncogene Research Products. У січні 2004 року продукти імунохімічних каталогів Calbiochem і Oncogen Research Products були об'єднані єдиною торговою маркою Calbiochem Immunochemicals. Сьогодні R&D і основна частина виробництва знаходяться в США (Медісон і Сан-Дієго). Головний європейський офіс розташований в місті Нотінгем, Велика Британія. Каталог призначений в першу чергу для лабораторій, що займаються фундаментальними дослідженнями в області передачі клітинного сигналу.

 

Фармацевтичні підприємства США
Підприємства США
Підприємства, засновані 1958